Het tennistoernooi Australian Open werd in 2002 bij de mannen voor de 90e keer gehouden. De als zestiende geplaatste Zweed Thomas Johansson won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de als negende geplaatste Rus Marat Safin met 3-6, 6-4, 6-4 en 7-6 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler bereikte.

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 
 Toernooischema Australian Open 2002, mannenenkelspel

Australian Open
ITF-toernooi in 2002